Joe Lynch – attore irlandese 
Joe Lynch – pugile statunitense
Joe Lynch – regista statunitense